Rehobeth kan syfta på:

 Rehobeth, Alabama
 Rehobeth, Maryland